Die 32. Auflage des Thomas Cups, der Weltmeisterschaft für Herrenmannschaften im Badminton, fand zeitgleich mit dem Uber Cup 2022 vom 8. bis zum 15. Mai 2022 in Bangkok statt. Sieger wurde das Team aus Indien, das im Finale mit 3:0 gegen Indonesien gewann.

Gruppenphase

Gruppe A

Übersicht

Indonesien gegen Singapur

Südkorea gegen Thailand

Indonesien gegen Thailand

Südkorea gegen Singapur

Indonesien gegen Südkorea

Thailand gegen Singapur

Gruppe B

Übersicht

China gegen Frankreich

Dänemark gegen Algerien

Dänemark gegen Frankreich

China gegen Algerien

Dänemark gegen China

Frankreich gegen Algerien

Gruppe C

Übersicht

Indien gegen Deutschland

Taiwan gegen Kanada

Taiwan gegen Deutschland

Indien gegen Kanada

Taiwan gegen Indien

Deutschland gegen Kanada

Gruppe D

Übersicht

Malaysia gegen England

Japan gegen USA

Japan gegen England

Malaysia gegen USA

Japan gegen Malaysia

England gegen USA

Endrunde

Überblick

Viertelfinale

Übersicht

Indonesien gegen China

Taiwan gegen Japan

Indien gegen Malaysia

Südkorea gegen Dänemark

Halbfinale

Übersicht

Indonesien gegen Japan

Indien gegen Dänemark

Finale

Endstand

Einzelnachweise 

2022
Badminton 2022
Badmintonwettbewerb in Bangkok